Larangeiras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Alagoa Nova (ort), Paraíba, 
 Laranjeiras (ort), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar